Wood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wood Township (Indiana)
 Wood Township (Douglas County, Missouri)
 Wood Township (Wright County, Missouri)
 Wood Township (Oklahoma)
 Wood Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Wood Lake Township
 Wood River Township